Ма́льчик со шпа́гой — многозначное название.

 «Мальчик со шпагой» — роман-трилогия Владислава Крапивина.
 «Мальчик со шпагой» — телесериал, поставленный по одноимённому роману.
 «Мальчик со шпагой» — радиоспектакль, поставленный по одноимённому роману.